Carlo X – re di Svezia dal 1654 al 1660
 Carlo X – re di Francia dal 1824 al 1830